Коры́тница () — деревня в составе Мощаницкого сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь. Стоит на реке Клева.

Население 
 2010 год — 82 человека

См. также 
 Мощаницкий сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района
Мощаницкий сельсовет